Monniksvis (fabel)
 Monniksvis (vis), een soort van juffertjesvissen